H+ ou h+ peut désigner :
 l'hydron H+ (le cation hydrogène) ;
 un trou d'électron, noté h+ ;
 le transhumanisme, noté H+ ou h+ ;
 , une série créée par John Cabrera et produite par Bryan Singer ;
 H+ ou HSPA+, une évolution de la norme de téléphonie mobile HSPA.